Ortleb ist der Familienname folgender Personen:

 Josephine Ortleb (* 1986), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Rainer Ortleb (* 1944), deutscher Politiker (LDPD/FDP), MdV, MdB